Танта́лова пеще́ра () — самая протяжённая и самая известная пещера в горах , расположена в Зальцбургских Альпах, в Австрии.

Образована в результате карстовых процессов в известняком триасе. Вход расположен высоко вверху и в настоящее время общая протяжённость пещеры оценена примерно в 34 км, тогда как глубина её составляет до 440 метров. Пещера открыта в 1947 году зальцбургским ювелиром и спелеологом Альфредом Коппенвальнером.

Этимология 
Название происходит не от одноимённого химического элемента, а по названию окружающих вход деревьев, которые когда-то стояли там. Этот район известен со времён Австро-Венгерской монархии, когда чешские картографы описывали названия окрестностей со слов местного населения, а потому звукоподражательная запись делалась максимально правильно. Тем не менее, название Танталовой пещеры используется много десятилетий и спелеологи называют её просто Танталовой.

Открытие 
Пещера  является одной из наиболее известных в горе Hagengebirge. Вход в неё находится в пограничном слое между  и , двумя скалами, составляющими гору Hagengebirge. Зальцбургский спелеолог Альфред Коппенвальнер предположил, что в пограничном слое могут быть входы и в другие пещеры. Поcле окончания Второй мировой войны он решил предпринять исследования и после нескольких дней восхождения и поиска обнаружил вход в Танталову пещеру.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Фотографии пещеры

Пещеры Австрии